Großes Meer steht für:

 Großes Meer (Südbrookmerland), See in Ostfriesland
 Südteil Großes Meer, Naturschutzgebiet in Südbrookmerland, Landkreis Aurich
 Großes Meer (Landkreis Diepholz), See und Naturschutzgebiet bei Eydelstedt, Landkreis Diepholz
 Großes Meer, Loppersumer Meer, Naturschutzgebiet im Landkreis Aurich

Siehe auch:
 Großes Heiliges Meer, See in Nordrhein-Westfalen
 Großes Tate Meer, Naturschutzgebiet in Niedersachsen 
 Landschaftsschutzgebiet Großes Meer und Umgebung
 Großenmeer
 Großer See